Искино — название нескольких населённых пунктов:

 Искино — деревня, центр Искинского сельсовета, включенного в Кировский район Уфы, Башкортостан.
 Искино — деревня в Антроповском районе Костромской области.